Уильям Белл Скотт (англ. William Bell Scott, 12 сентября 1811, Эдинбург — 22 ноября 1890, , неподалёку от Гервана, Саут-Эршир) — британский художник, график, поэт и мемуарист. Сын гравёра  и младший брат мастера исторической живописи, .

Биография 
Уильям Белл Скотт родился в семье художников. Его отец, Роберт Скотт, был известным гравёром и графиком-пейзажистом, старший брат, Дэвид, также был живописцем. Первые художественные уроки Уильям получил от отца и брата, затем начал посещать академию Трасти в Эдинбурге. Закончил .

В 1837-1843 годах художник жил и работал в Лондоне, затем в течение 15 лет преподавал в художественной школе в Ньюкасле, где познакомился с Данте Габриэлем Росетти и его семьёй. Среди его друзей также были художник Джон Рёскин и поэт Алджерон Суинбёрн, часто бывавший в доме у художника (Уильям написал его портрет).

В 1858 года он вернулся в Лондон, где в 1870 купил дом в Челси. В том же году была издана его книга «Жизнь Альбрехта Дюрера», посвящённая художнику.

В конце 1850-х годов Уильям завязал тесные связи с Элис Бойд, владелицей замка  в Саут-Эршире (Шотландия). Последние годы своей жизни художник провёл в этом замке, занимаясь созданием настенных изображений, иллюстрирующих поэму короля Якова I Kingis Quair. Здесь он и скончался 22 ноября 1890 года.

Творчество

Живопись 
Как живописец Уильям Скотт был близок прерафаэлитам, на его творчество оказало большое влияние искусство Данте Габриэля Росетти. Работы художника находятся в лондонской галерее Тейт, Национальной галерее Шотландии (Эдинбург) и других собраниях.

Литература 
Художник также является автором литературно-критических произведений «Воспоминания о Дэвисе Скотте» (Memoir of Davis Scott, 1850) и «Жизнь Альбрехта Дюрера» (Life of Albrecht Durer, 1870), а также пяти стихотворных сборников, которые он проиллюстрировал собственными офортами. Издание «Поэм» (1875) проиллюстрировал совместно с Лоуренсом Альма-Тадема.

Он также оставил свои воспоминания о среде прерафаэлитов — Данте Габриэле Росетти, Джоне Рёскине и других художниках, с которыми состоял в дружбе либо в близком знакомстве. «Автобиографические записки» (Autobiogr. Notes etc.) были изданы в Лондоне в 1892 году, уже после смерти их автора.

Галерея 

Художники Великобритании
Художники-иллюстраторы Великобритании
Графики Великобритании
Прерафаэлиты
Поэты Великобритании
Писатели Великобритании XIX века
Мемуаристы Великобритании
Выпускники Художественного колледжа Эдинбурга